Ни́на Никола́евна Манучаря́н (17.2.1885 — 3.9.1972, Ереван) — армянская советская актриса, народная артистка Армянской ССР (1949).

Биография 
С 1909 года актриса различных театров Кавказа, в 1923—1924 годах выступала в театре им. Г. Сундукяна в Ереване.

Впоследствии выступала в ереванском ТЮЗе (1924—1958 гг.), была одной из основателей этого театра.

Также снималась в кино с 1926 года.

Умерла 3 сентября 1972 года в Ереване.

Признания и награды 
 Народная артистка Армянской ССР (1949)

Фильмография 
 1925 — Намус — Шпаник
 1926 — Зарэ — Нано
 1926 — Шор и Шоршор — Ехсо
 1927 — Злой дух — Замишан
 1927 — Раба — Егсан
 1930 — Ануш — бабушка Ануш
 1932 — Лодырь — мать
 1933 — Арут — Мать
 1935 — Пэпо — сваха Натэлла

Примечания

Ссылки 

Народные артисты Армянской ССР
Персоналии:Театр им. Сундукяна